Соукуп () — чешская фамилия.

Известные носители 
 Соукуп, Йозеф Венцеслав (1819—1882) — чешский композитор, педагог, художник и публицист.
 Соукуп, Мирослав (род. 1965) — чешский футбольный тренер.
 Соукуп, Мэттью (род. 1997) — канадский прыгун с трамплина.
 Соукуп, Павел (род. 1965) — чешский велогонщик.
 Соукуп, Франтишек (род. 1983) — чешский композитор и поэт-песенник.
 Соукуп, Ярослав (род. 1946) — чешский режиссëр, сценарист и продюсер.
 Соукуп, Ярослав (род. 1982) — чешский биатлонист.

